Il Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 1970 si disputò dal 7 al 21 marzo 1970. Si trattò della 32ª edizione del torneo.

Gli UCLA Bruins, allenati da John Wooden, vinsero il loro quarto titolo consecutivo ed il sesto della propria storia. Sidney Wicks venne eletto Most Outstanding Player.

Squadre 
Le squadre partecipanti furono 25, suddivise in quattro Regioni: East (7), Mideast (6), Midwest (6), West (6)

East Region

Mideast Region

Midwest Region

West Region

Tabellone

East Region

Mideast Region

Midwest Region

West Region

Final Four

Squadra vincitrice

Allenatore: John Wooden
Vice-allenatori: Denny Crum, Gary Cunningham
Preparatore atletico: Ducky Drake

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1970
Campionato di pallacanestro NCAA Division I